Мастроянни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Мастроянни, Кьяра (род. 1972) — французско-итальянская актриса.
 Мастроянни, Марчелло (1924—1996) — итальянский актёр, который чаще других снимался у Федерико Феллини и Витторио де Сика.
 Мастроянни, Руджеро (1929—1996) — итальянский монтажёр.